Saint Kilda kan syfta på följande platser:

Australien 

 Saint Kilda, Victoria, ort i Victoria,

Storbritannien 

 St Kilda, ö, Skottland, Eilean Siar, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar